Slovo drone má několik významů.
 anglický výraz pro dron – omezeně autonomního robota, např. bezpilotní letoun;
 Prodleva (hudba) – dlouhý tón v hudbě
 Drone music – hudební styl
 Drones (album, Muse) – album skupiny Muse
 Drones (album, Robert Rich) – album hudebníka Roberta Riche